

Geografia 
Fana – distretto di Bergen (Norvegia)
 Fana – capoluogo del comune di Guégnéka (Mali)
Corno di Fana – montagna dei Monti del Villgraten (Italia)
 Nome friulano del comune di Fanna

Religione 
Fana – uno dei molteplici stati dell'essere nel sufismo